peut désigner :
 Félicien Scarpellini (1762-1840), homme politique franco-italien ;
 Caterina Scarpellini (1808-1873), astronome italienne.